USS Caprice — название двух кораблей ВМС США.

 USS Caprice (SP-703) — патрульный катер. На службе с 1917 по 1919 год.
 USS Caprice (PG-90) — корвет типа «Флауэр». В 1943 году, после постройки, передан британскому Королевскому флоту, переименован в HMS Honesty (K285).